Angelo Dawkins (1990) – wrestler statunitense
 Brian Dawkins (1973) – giocatore di football americano statunitense
 Darryl Dawkins (1957-2015) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Dion Dawkins (1994) – giocatore di football americano statunitense 
 Edward Dawkins (1989) – pistard neozelandese
 Everett Dawkins (1990) – giocatore di football americano statunitense 
 Johnny Dawkins (1963) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Paul Dawkins (1957-2019) –  cestista statunitense con cittadinanza turca
 Pete Dawkins (1938) – giocatore di football americano e militare statunitense 
 Richard Dawkins (1941) – etologo, biologo, divulgatore scientifico, saggista e attivista britannico
 Sean Dawkins (1971) – giocatore di football americano statunitense
 Simon Dawkins (1987) – calciatore giamaicano